Чижиково — топоним.

Россия 
 Чижиково — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Чижиково — деревня в Темниковском районе Мордовии.

Украина 
 Чижиково — село в Роменском районе Сумской области.
 Чижиково — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также